Another Day peut faire référence à :

Musique 
 Another Day, chanson de Paul McCartney parue en single en  ainsi que sur la version rééditée de l'album Ram ;
 Another Day, chanson de U2, sortie en single en 1980 et présente sur le EP Three ;
 Another Day, chanson du groupe metal progressif Dream Theater parue en 1992 sur l'album Images And Words

Télévision 

 Another Day, série télévisée de 1978 réalisée par Burt Brinckerhoff, Gary Shimokawa et James Komack et Hal Cooper ;
 Another Day, téléfilm de 2001 réalisé par Jeffrey Reiner

Voir aussi